Risikofaktor steht für:
 gesundheitliche Risikofaktoren; siehe Risikofaktor (Medizin)
 soziale Risikofaktoren; siehe Risikofaktor (Sozialisation)
 in mathematischer Wahrscheinlichkeit; siehe Wahrscheinlichkeit#Psychologie – Einschätzen von Wahrscheinlichkeiten
 im Social Engineering; siehe Social Engineering (Sicherheit)
 in der Risikoanalyse Faktoren:
 Menschlicher Risikofaktor; siehe Menschlicher Fehler
 Technischer Risikofaktor; siehe Technischer Defekt